Mohrenkopf steht für:

 Mohrenkopf (Gebäck), verschiedene Kleingebäckarten
 Schaumkuss (Negerkuss), siehe Schokokuss
 ein Wappenbild, siehe Mohr (Heraldik)
 Mohrenkopf (Berg) (1645 m), Berg in den Allgäuer Alpen
 ein Berg (372 m) und eine Siedlung auf den Moselhöhen in Trier-West/Pallien
 Mauren-Kopf, eine Bauart eines Destillierhelms, siehe Alembik #Weiterentwicklung
 Mohrenkopf-Milchling, ein Speisepilz
 Mohrenkopf-Pokal aus dem Schatz der Sachsen
 Mohrenkopf-Turmalin, siehe Turmalingruppe #Varietäten

Tiere:
 ein Zeichnungsmuster beim Huhn, siehe Liste der Farbenschläge des Haushuhnes
 mehrere Zeichnungsarten einer Rasse der Farbentauben
 Mohrenkopfpapagei, siehe Senegalpapagei
 Mohrenkopfschimmel, ein stichelhaariges Pferd
 ein Schmetterling, siehe Großer Sackträger

Siehe auch:
 Mohrenköpfle, Schwäbisch-Hällisches Landschwein